Эшлинг Франчози (; ) — ирландская актриса. Наиболее известна по ролям Лианны Старк в телесериале «Игра престолов» и Клэр Кэрролл в фильме «Соловей».

Биография 
Родилась 6 июня 1993 года в Дублине. Отец — итальянец, мать — ирландка. У Эшлинг есть два старших брата и младшая сестра. Училась в колледже Тринити.

Дебютировала на телевидении в 2012 году с эпизодической ролью в сериале «Мелочи». В 2015 году получила премию «Irish Film and Television Awards» в категории «Лучшая драматическая актриса второго плана» за роль в сериале «Крах», в котором снималась в 2013—2016 годах. В 2015 году снималась в сериале «Легенды». Затем в 2016—2017 годах сыграла роль Лианны Старк в 2 эпизодах сериала «Игра престолов».

В 2019 году была удостоена премии «AACTA» за главную роль в фильме «Соловей».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии AACTA
Киноактрисы Ирландии
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения